«День ярости» (; также известен как «Ярость», , международное название «Одно русское лето», , французское прокатное название «Красный апрель», ) — англоязычный художественный фильм 1973 года, совместная итало-британская экранизация неоконченного юношеского романа Михаила Лермонтова «Вадим». Фильм снял итальянский театральный режиссёр Антонио Календа по сценарию, написанному им совместно с Эдвардом Бондом и Уго Пирро.

Сюжет 

Действие разворачивается в России в XVIII веке, во времена пугачёвского восстания. Богатый и властный помещик Палицын берёт к себе на работу нищего горбуна Вадима, который старается зарекомендовать себя как верного слугу. В доме Палицына воспитывается юная Ирена, которая давно является объектом вожделения помещика, о чём подозревает и его жена.

Однажды Вадим говорит Ирене, что та на самом деле не знает, что случилось с её родителями: они не просто умерли, а были доведены до смерти Палицыным. Сам же Вадим — старший брат Ирены, который долго скитался по свету как нищий. Он жаждет мести и собирается расквитаться с убийцей родителей и всей его семьёй. Так Ирена находит в Вадиме единственную родственную душу.

Однако вскоре в дом Палицына приезжает его молодой сын Юрий, с которым Ирена играла ещё в детстве. Юрий несколько лет не был дома и, увидев Ирену, влюбляется в неё. Та, сначала отнесясь к Юрию с недоверием, затем отвечает ему взаимностью, и Вадим понимает, что потерял в лице Ирены единственное родное существо. Будучи связанным с отрядами Пугачёва, Вадим сообщает одному из отрядов, что всё готово к тому, чтобы захватить дом Палицына, однако просит самого помещика и его семью оставить ему, Вадиму.

Палицын отправляется на охоту, заезжая по пути к своей любовнице Ане. Жена Палицына в сопровождении местной знати приходит на службу в монастырь. Вадиму удаётся поднять народ на восстание, обращая внимание на постоянную эксплуатацию и жестокость со стороны хозяев. Толпа набрасывается на помещиков и духовенство и убивает их. Узнав о расправе и смерти матери, Юрий разыскивает отца и сообщает ему о случившемся. Аня отправляет своего сына-подростка Вацлава проводить Палицыных и Ирену в пустынное место среди камней, где они могут укрыться. Там Юрий оставляет отца и Ирену и уходит за подмогой. Оставшись один на один с Иреной, Палицын не может сдержать себя, обещает жениться на ней и овладевает девушкой.

Вадим приводит пугачёвцев в имение Палицына и они разграбляют и поджигают его. Затем Вадим предлагает найти самого Палицына и его сына. Вместе с пугачёвцами он приезжает к Ане, которая ни в чём не признаётся. Тогда они забирают Вацлава и уезжают с ним на поиски.

Юрий обнаруживает, что солдатский гарнизон разгромлен и помощи ждать неоткуда. Он возвращается к отцу и Ирене, которая обезумела и повторяет, что её Юрий больше не вернётся. Поняв, что произошло, Юрий вступает в схватку с отцом. В драке Юрий погибает от удара головой об камень. Тем временем появляется Вадим и пугачёвцы. Вадим унижает Палицына, заставляя его приносить палку как собака так же, как когда-то Палицын заставлял самого Вадима. Вдруг Вадим слышит, что пугачёвцы стреляют по убегающей Ирене. Он подбегает к телу Ирены, а затем видит Палицына с простреленной головой. С криком «Он был моим!» Вадим в отчаянии склоняется над трупами своей сестры и своего врага.

В ролях 
 Джон Макинери — Вадим
 Оливер Рид — Палицын
 Кароль Андре — Ирена, сестра Вадима
 Рэй Лавлок — Юрий, сын Палицына
 Зора Велцова — Наталья, жена Палицына
 Клаудия Кардинале — Аня, любовница Палицына

Музыка к фильму 
Саундтрек к фильму был выпущен на CD в 1993 году вместе с музыкой к фильму «Первая любовь» (Primo amore), также написанной Рицем Ортолани.

Примечания

См. также 
 Вадим (фильм, 1910)

Ссылки 
 Подборка афиш для фильма

Фильмы 1973 года
Исторические фильмы Италии
Фильмы Италии 1973 года
Исторические фильмы Великобритании
Фильмы Великобритании 1973 года
Фильмы на английском языке
Фильмы о России
Исторические фильмы о 1770-х годах
Фильмы о восстании Пугачёва
Экранизации произведений Михаила Лермонтова